Georgskathedrale steht für:

 Georgskathedrale (Istanbul), Türkei
 St.-Georgs-Kathedrale (Addis Abeba), Äthiopien
 St. Georg (Beirut, griechisch-orthodoxe Kirche), griechisch-orthodoxe Kathedrale in Beirut, Libanon
 St. Georg (Beirut, maronitische Kirche), maronitische Kathedrale in Beirut, Libanon
 St. George’s Cathedral (Jerusalem), Israel
 St.-Georgs-Kathedrale (Wiener Neustadt), Österreich
 St George’s Cathedral (Windhoek), Namibia
 Georgskathedrale (Damaskus), Syrien
 Georgskathedrale (Hama), Syrien
 Georgskathedrale (al-Hasaka), Syrien
 Georgskathedrale (Latakia), Syrien
 Georgskathedrale (as-Suwaida), Syrien